Щитниково — название населённых пунктов в России:

 Щитниково — бывшее село, вошедшее в состав Москвы в 1991 году.
 Щитниково — деревня в городском округе Балашиха Московской области.
 Щитниково — деревня в Старицком районе Тверской области.